U 63 bezeichnet:
 SM U 63, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 63 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U63